Иван Семёнович Калядин (31 мая  — ) — генерал-майор (19.09.1944) советской армии, политпропагандист в 10-м кавалерийском полку 2-й кавдивизии Червонного казачества в 1934—1935 годах. С 1935 года стал комиссаром полка. Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Юго-Западном фронте.

Биография 
Являлся заместителем по политической части командира 14-го механизированного полка 14-й кавалерийской дивизии, командира 3-й кавалерийской дивизии. Позже Начальник отдела политпропаганды и заместитель по политической части командира 19-го механизированного корпуса, с июня 1941 года военный комиссар этого корпуса. Был участником Танкового сражения под Дубно, Луцком, Ровно.

С 20 августа 1941 по 26 июля 1942 года начальник политотдела 38-й армии. Начальник политотдела 1-й танковой армии с 17 июля по 6 августа 1942 года.

Скончался 10 октября 1989 года в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище, участок № 2 могила № 402.

Творчество 
Автор книги «За каждую пядь земли…» — Воениздат, 1983 год.

Аннотация к книге: автор, бывший военком 19-го механизированного корпуса, рассказывает в своих воспоминаниях о событиях первых месяцев войны. Взволнованно пишет он о тяжелых боях стрелковых, танковых и артиллерийских подразделении, частей и соединений корпуса, в которых принимал непосредственное участие, против ударной группировки немецко-фашистских войск, действовавшей на киевском направлении. В книге ярко показаны беспримерное мужество коммунистов и беспартийных бойцов и командиров, яростно дравшихся за каждую пядь земли, их несгибаемая стойкость, великая вера в правоту нашего священного дела, беспредельная любовь к Родине, в которой каждый советский человек черпал силы, необходимые для победы над врагом.

Источники 
 Калядин И. С. «За каждую пядь земли…». М. Воениздат. 1983.
 ЦАМО СССР, ф. 33, оп. 723, 758.
 ЦАМО СССР, ф. 229, оп. 213.
 ЦАМО СССР, ф. 22, оп. 4068.
 ЦАМО СССР, ф. 229, оп. 213.
 ЦАМО СССР, ф. 229, оп. 3780.

Ссылки 
 И. С. Калядин на сайте «Военная литература»
 Командование 19-го механизированного корпуса

Политработники Великой Отечественной войны
Участники Сталинградской битвы
Генерал-майоры (СССР)
Члены КПСС
Похороненные на Троекуровском кладбище